Huyện M'Drăk, een district in de Vietnamese provincie Đắk Lắk
 Thị trấn M'Đrăk, een thị trấn in bovengenoemd district.